(1880-1948), sportif norvégien ;
  (1892-1963), footballeur norvégien ;
  (1873-1960), psychiatre norvégien.